Чарльз Уильям Харли Хэй, 16-й граф Кинньюл (Кинньюл) (; род. 20 декабря 1962 года) — шотландский наследственный пэр и член палаты лордов Великобритании, занимающий пост председателя Комитета Европейского союза. С 1962 по 2013 год он носил титул учтивости — виконт Дапплин.

Биография 
Родился 20 декабря 1962 года. Единственный сын Уильяма Хэя, 15-го графа Кинньюла (1935—2013), и Гэй Энн Лоусон (1938—2016), дочери сэра Дэниса Лоусона, 1-го баронета (1906—1975).

Виконт Дапплин получил образование в Итонском колледже и изучал химию в Крайст-Черче, Оксфорд. Квалифицированный адвокат, призванный в Коллегию адвокатов в 1990 году (Миддл Темпл) , он работал в страховой компании Hiscox в течение 25 лет. Он также занимается фермерством в Пертшире.

Он сменил своего отца на посту графа Кинноула после смерти последнего 7 июня 2013 года.

Граф Кинньюл был избран в Палату лордов Великобритании на дополнительных выборах наследственных пэров 4 февраля 2015 года после отставки леди Солтон из Абернети.

19 марта 2015 года он выступил со своей первой речью в Палате лордов по докладу Комитета по науке и технологиям. В июне 2015 года он был назначен членом Специального комитета по социальной мобильности. В 2016 году он входил в состав Специального комитета по законопроекту о профсоюзах. В мае 2016 года он был назначен членом Специального комитета по Европейскому союзу, а также Подкомитета по вопросам правосудия . В сентябре 2019 года он стал председателем Комитета Европейского союза и главным заместителем председателя комитетов Палаты лордов , поэтому он покинул Скамьи подсудимых и стал независимым коллегой. Он занимал должность заместителя спикера с тех пор, как стал первым заместителем председателя комитетов.

В июне 2017 года он был повышен в звании до лейтенанта и стал командиром горцев Атолла.

Он был членом Королевской гвардии Шотландии (Королевская рота лучников) с 2000 года.

В январе 2018 года он был назначен заместителем лейтенанта Перта и Кинросса.

Семья 
15 июня 2002 года он женился на Кэтрин Клэр Кроуфорд (род. 26 февраля 1968), дочери окружного судьи Уильяма Гамильтона Кроуфорда и его жены Мэрилин Джин Колвилл. У пары четверо детей:

 Леди Элис Хэй (род. 25 сентября 2003)
 Леди Катриона Хэй (род. 25 сентября 2003)
 Леди Ориол Хэй (род. 15 марта 2007)
 Уильям Хэй, виконт Дапплин (род. 24 июня 2011)

Благотворительность 
Граф Кинньюл является президентом Королевского Каледонского бального фонда, который организует ежегодный бал в пользу шотландских благотворительных организаций. Он является председателем Фонда выживания Красной белки, фонда охраны дикой природы. Он также является председателем Фонда культуры Перта и Кинросса, который управляет музеями и библиотеками.

Титулатура 
 16-й граф Кинньюл (с 7 июня 2013)
 16-й виконт Дапплин (с 7 июня 2013)
 16-й лорд Хэй из Кинфаунса (с 7 июня 2013)
  9-й барон Хэй из Пидвардайна (с 7 июня 2013)
 10-й виконт Дапплин (с 7 июня 2013).

Примечания

Ссылки 
 Biography at Parliament.co.uk

Выпускники Итона
Выпускники Крайст-черч
Члены палаты лордов Великобритании
Графы Кинньюл